Moeckli ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Möckli (* 1977), Schweizer Motocrossfahrer
 Daniel Moeckli (* 1970), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Georges Moeckli (1889–1974), Schweizer Politiker
 Jean-Théodor Moeckli (1863–1952), Schweizer Politiker
 Silvano Moeckli (* 1950), Schweizer Politikwissenschaftler